Maximiliano Pellegrino (Leones, 26 de janeiro de 1980) é um futebolista profissional argentino, defensor, milita no Cesena.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena